

Улицы 
Проспект Космона́втов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Космонавтов — улица в Барнауле.
 Проспект Космонавтов — улица в Екатеринбурге.
 Проспект Космонавтов — улица в Королёве.
 Проспект Космонавтов — улица в Ростове-на-Дону.
 Проспект Космонавтов — улица в Санкт-Петербурге.

Белоруссия 
 Проспект Космонавтов — улица в Гомеле.
 Проспект Космонавтов — улица в Гродно.

Украина 
 Проспект Космонавтов — улица в Виннице.

Станции метро 
 «Проспект Космонавтов» — станция Екатеринбургского метрополитена.
 «Проспект Космонавтов» — прежнее (до 1 мая 1992 года) название станции «Космонавтов» Ташкентского метрополитена.

См. также 
 Аллея Космонавтов
 Набережная Космонавтов
 Площадь Космонавтов
 Улица Космонавтов